Левинцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Лёвинцы — посёлок городского типа в Оричевском районе Кировской области.
 Левинцы — деревня в Вохомском районе Костромской области.

Украина 
 Левинцы — село в Кельменецком районе Черновицкой области.